Накибхóн Тугрáл Ахрори́  — таджикский поэт XIX—XX веков, живший в Бухарском эмирате (на территории нынешнего Айнинского района Таджикистана), оставивший большое литературное наследие в Таджикистане и Узбекистане. Был убит во время Басмаческого восстания у реки Зарафшан, похоронен в селе Зосун.

Биография 
Накиб родился 28 марта 1865 года в селе Фалгар (ныне Айнинский район). Туграл провёл свое детство и юность в родном городе.

Накибхон с намерением достичь большего научного и литературного совершенства совершил поездку в Самарканд и Бухару, поселился в одной из комнат медресе Тилла-Кори в Регистане (Самарканд) и занялся научным делом. Во время учебы Накибхон познакомился с группой ученых и учителей, вошел в общество тогдашней интеллигенции Самарканда и с теплой рукой и сердцем начал писать стихи. После окончания медресе Накибхон некоторое время работал в Бухаре, получил необходимые сведения от известных в то время ученых Бухары, а затем вернулся в родной город. Накибхон женится на девушке по имени Истам из деревни Куруд, и в результате девяти лет совместного проживания у них рождается сын. Но, к сожалению, враги Туграла убивают этого мальчика. О рождении и смерти сына сам Туграл сказал:

Согласно источникам, Туграл Ахрори в высокой степени знал и чувствовал тонкости своего тысячелетнего родного языка, таджикско-персидского, а также был мастером арабской лексики, о чем свидетельствуют арабские пословицы и стихи, которые он процитировал и создал сам. Туграл Ахрори был очень искусным шахматистом, у него был красивый почерк и красивая жена. Кроме того, он очень хорошо знал профессию земледельца и строительное искусство, обычаи и традиции народа, язык, быт народа и быт городов и сел. И вся эта научная изобретательность, человеческие добродетели и литературные способности Туграла были серьезно признаны его современниками, доказательством такого утверждения являются следующие слова его современника поэта Чавдата:Туграл Ахрари был скромным и бедным человеком, и его не считали жадным до денег. Дружба и беседа в медресе Самарканда и Бухары с бедными и муллами, бесконечные приходы и уходы бедных и нуждающихся людей в дом Туграла Ахрори в Зосуне свидетельствуют о благожелательности, милосердии и человеколюбии поэта. Кроме того, среди бедняков Фалгара, Пенджикента, Истаравшана, Мастчоха, Самарканда и Бухары у него было много друзей и союзников, он был товарищем ряда художников и интеллектуалов, собеседником группы видных ораторов и писателей той эпохи. В частности, поэт упоминает Ахмади Васли, Масихои Тамхида, Ахмади Равнака, Ишокбека Ваххоча, Курби, Хасрати, Гулхани, Лутфи, Мухаммадкули Тарчумона, Ашрафи Туччора и других в своем сочинении, питавшие к нему уважение и помогшие в печати его книги.

В период с 1918 по 1919 год Туграл Ахрори принял участие в нескольких кровопролитных боях с Советской Красной Армией против басмачей и повстанцев верхнего Зеравшана, часто размещал штаб добровольческих отрядов и солдат в своем дворе и вместе с ними, он спас от войны села Томин, Фатмев, Гузари-Бод, Рарз и Похутро. Во время одного из таких боев за освобождение села Вешаб был оклеветан врагами и недоброжелателями, а 28 июня 1919 года убит советскими воинами в села Зосун у реки Зерафшан.

В настоящее время средняя школа №8 Айнинского района, существующая в селе Зосун, носит имя Накибхона Туграла. По инициативе и под руководством Халима Ёрова в селе Зосун были построены усыпальница, музей и бюст Накибхона Туграла. В 2015 году был отреставрирован историко-культурный комплекс Накибхона Туграла в его родном селе Зосун Айнинского района. Комплекс состоит из усыпальницы поэта, фонтана, статуи поэта и резного крыльца в национальном архитектурном стиле. Усыпальница поэта модернизирована и украшена национальными мотивами, изразцами, лепниной и резьбой. Статуя поэта создана мастером искусств Таджикистана Гафурджоном Джураевым.

Творчество 

Литературное наследие Накибхона Туграла занимает яркую страницу в истории таджикско-персидской литературы. Его творчество привлекло внимание знатоков ещё с той поры, когда он только вступил на литературное поприще. Поэтому, моменты из его жизни, некоторые его удачи и неудачи и образцы его произведений, можно увидеть в некоторых научных источниках, изданных в конце XIX и начале XXI веков. Первое издание Туграла «Девони Туграли Ахрори» («Диван Туграла Ахрори») вышло в 1916 году, в типографии города Каган, вблизи Бухары, благодаря поддержке его друзей. Этот сборник в классическом стиле стихотворной строфы, выдержан в порядке правил ритмики и рифмовки стихов, и содержит 303 газели, 3 мусаддаса (стихотворение, в котором шесть полустиший, пять рифмуются между собой, а шестое имеет особую рифму), 1 мустазод (стихотворная форма, в которой к каждой строке добавлена дополнительная, более короткая строка), 9 мухаммасов (пятеричных стиха, подражающих поэтическому образцу других поэтов), 1 тарджеъбанд (строфическое стихотворение с рефреном, состоящее из двух рифмующихся полустиший), 8 касыд, «фирокнома» (ода, посвящнная разлуке), стихотворение о наместнике области Кеш, сокинома (вакхическое стихотворение), тасдикнома (подтверждение), два исторических стиха и другие; в общеме объем произведение состоит из 7335 стихотворных строк. Копии «Девони Туграли Ахрори» («Диван Туграла Ахрори») (1916) содержатся в исследовательских центрах и библиотеках Таджикистана и Узбекистана.

Некоторые произведения, не включённые в вышеуказанный диван, в виде маснави, касыда (ода), газель, рубаи и фард, собраных из «Мусаввады» («Рукописей») благодаря помощи и усилиям поклонника и товарища поэта А. Пулодова, находкам М. Дири, известны под названием «Нусхаи мавлув» («Подлинный экземпляр»), «амъкардахо» («Коллекция») Ш. Махмадшоева, значительному вкладу Н. Маъсуми и других. Образцы этих произведений стали доступны читателям в изданиях «Мунтахаботи ашъор» (Избранные поэзии») (1964), «Гихи мехр» («Древо любви») (1986) и «Корвони мухаббат» («Караван любви») (1990). Полнейшим собранием стихов поэта является «Гихи мехр» («Древо любви»), содержащее 325 газелей, 12 полных касыд, 13 мухаммасов, 2 мусаддас, 2 мусаддаси тареъбанд, 1 мусаддаси тазмини, 1 мусамман, 2 бадеха, 7 китъа, 1 мустазод, 2 рубоии мустазод, 1 дубайти, 13 рубаи, 41 фард, месневи «Наврузнаме», «Аризахо» («Заявлений»), «Табъи Девон» («Издание Дивана»), поэма «Лейли и Меджнун» и «Сокинома» («Вакхическое стихотворение»). Махмуд Дири в статье «Мунтахаби тозаи Туграл» («Новые избранные произведения Туграла»), в которой пишет о произведении «Гихи мехр» («Древо любви»), приветствует публикацию ещ неизданных стихов поэта, и считает это «серьзным шагом в изучении творческого наследия Туграла». Несмотря на некоторые недостатки в размере и тексте рассматриваемых избранных стихов вышеупомянутый литератор выражает беспокойство тем, что не все рубаи принадлежат поэту. «Из пятнадцати рубаи отнесенные в данном стихотворном сборнике Тугралу,-пишет М. Дири, дубайти 8, 11, 14 не Туграла. Первый рубаи,- продолжает он, принадлежит перу Халилсултон ибни Мироншох, и написаны во время его пребывания в заключении в Шохрухие… становится особенно заметно также, что автором второй и третьей дубайти (вид четверостишия) являются другие…». Учитывая замечания М. Дири составитель «Корвони мухаббат» («Караван любви») (1990) А. Рахмон, подозрительные рубаи в упомянутый сборник не включил, в результате их число от 15 достигло 7. Это количество дубайти и рубаи поэта приводится также в «Девони нав» («Новый диван») (2011), что по нашему мнению также заслуживает внимания. Поскольку в «Девони Туграли Ахрори» («Диван Туграла Ахрори»), изданном в 1916 году, рубаи и дубайти отсутствуют. Те дубайти и рубаи, которые можно увидеть в сборниках 1964 и 1986 годов, собраны и напечатаны из мусаввады (рукопись), тазкира (антология) и баз (альбом стихов) и вообще вышеупомянутых находок, подверглись корректировке в «Корвони мухаббат» («Караван любви») (1990) и «Девони нав» («Новый диван») (2011), затем были изданы. Он состоит из 307 газелей, 6 касыд…, 11 мухаммасов, 4 мусаддаса, 1 мусамман, 3 кытъа, 2 мустазод, месневи «Наврузнома», «Тасдикот» ва «Табъи девон», «Сокинома», 3 дубайти, 4 рубаи и илюстраций к ним. Рассматриваемый диван не внесший в наследие Накибхона Туграла ничего нового, имел огромное значение, так как был представлен в новой редакции и на кириллице для незнакомых с персидско-таджикской вязью поклонников. В том числе, те недостатки, имевшие место в старом издании, были исправлены в «Девони нав» («Новый диван»).

Исследование и сравнение сборника и «Девони нав» («Новый диван») привело нас к такому выводу, что до сегодняшнего дня «Девони Туграли Ахрори» (1916) полностью не издан. Если мы сравним сборник «Гихи мехр» («Древо любви») и «Девони нав» («Новый диван»), опубликованный под названием «Девони ашъори Туграли Ахрори» («Диван стихов Туграла Ахрори») (2011), то увидим явное доказательство сказанному выше.

Газели Туграла 

 Прощальное письмо
 Резиденция

Последнее произведение Султана Сафара, профессора, драматурга и художника, известного как поэт Кутби Кирам, было посвящено жизни и творчеству Накибхона Туграла.

Галерея

Примечание 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1919 году
Родившиеся в 1865 году
Поэты Таджикистана
Таджикские поэты
Поэты Бухарского эмирата
История Таджикистана